Sant'Anna puede referirse a:
 Célia Leite Sant'Anna,  botánica, ficóloga, curadora, y profesora brasileña
 Sant'Anna Arresi, municipio de la provincia de Cerdeña del Sur, región de Cerdeña, Italia.
 Sant' Anna di Stazzema, localidad de la provincia de Lucca, región de Toscana, Italia.
 Sant'Anna d'Alfaedo,  localidad de la provincia de Verona, región de Véneto, Italia.